Esta é uma lista dos 75 municípios do estado de Sergipe por área urbana, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Classificação

Ver também 
 Lista de municípios de Sergipe por área

Area
Sergipe area urbana